Пахотино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пахотино — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Пахотино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Пахотино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Пахотино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Пахотино — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Пахотино — деревня в Бологовском районе Тверской области.